

Presentación previa 
Malek Jaziri fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Mirza Bašić derrotó en la final a Denis Shapovalov.

Cabezas de serie 

  Víctor Estrella (Cuartos de final)
  Vasek Pospisil (Segunda ronda)
  Tennys Sandgren (Cuartos de final)
  Jason Jung (Semifinales)

<ol start=5>
  Dennis Novikov ''(Primera ronda)
  Noah Rubin ''(Segunda ronda)
  Marcelo Arévalo ''(Segunda ronda)
  Sam Groth ''(Primera ronda)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Guadalajara 2017